Alessandro Silva Pereira – calciatore brasiliano
 Darío Debray Silva Pereira – ex calciatore uruguaiano
 Pedro Silva Pereira – politico portoghese